jabuka (biljni rod), Malus Mill., 
 Jabuka (biljna vrsta), Malus domestica L., jedno od najrasprostranjenijih voća, također naziv za drvo na kojem plod jabuke raste.
 Velika Jabuka'', uobičajeni neslužbeni naziv za grad New York.

Hrvatska
 Jabuka (otok), vulkanski otok u hrvatskom dijelu Jadrana.
 Jabuka (Dubrovnik), hrid kod Dubrovnika.
 Jabuka (Trilj), gradsko naselje Trilja
 GK Jabuka, rock-klub na zagrebačkom Jabukovcu.

BiH:
 Jabuka (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina
 Jabuka (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Jabuka (Grude, BiH), naselje u općini Grude
 Jabuka (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Jabuka (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Crna Gora:
 Jabuka (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin
 Jabuka (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Srbija:
 Jabuka (Prijepolje, Srbija), naselje u općini Prijepolje, mjesto pogibije Boška Buhe
 Jabuka (Pančevo, Srbija), naselje u općini Pančevo

Vidi i:
 Jabuke (razdvojba)